

Codici 
 AOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paso de los Libres (Argentina)
 aol – codice ISO 639-3 della lingua alor

Informatica 
 AOL – internet service provider